Acantholippia es un género botánico de plantas con flores con seis especies pertenecientes a la familia de las Verbenaceae. Es nativo de Bolivia, Chile y Argentina. Comprende 8 especies descritas y de estas, solo 6 aceptadas.

Taxonomía 
El género fue descrito por August Heinrich Rudolf Grisebach y publicado en Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 19: 244. 1874. La especie tipo es: Acantholippia salsoloides Griseb. (1874).

Especies aceptadas 
A continuación se brinda un listado de las especies del género Acantholippia aceptadas hasta noviembre de 2014, ordenadas alfabéticamente. Para cada una se indica el nombre binomial seguido del autor, abreviado según las convenciones y usos.
 Acantholippia deserticola (Phil.) Moldenke (1940).
 Acantholippia riojana Hieron. ex Moldenke (1949).
 Acantholippia salsoloides Griseb. (1874).
 Acantholippia seriphioides (A.Gray) Moldenke (1940).
 Acantholippia tarapacana Botta (1979).
 Acantholippia trifida (Gay) Moldenke (1940).

Véase también 
 Terminología descriptiva de las plantas
 Anexo:Cronología de la botánica
 Historia de la Botánica
 Características de las verbenáceas

Referencias

Bibliografía 
 USDA, ARS, National Genetic Resources Program. GRIN. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. https://web.archive.org/web/20141129042409/http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/genus.pl?45 (27 de febrero de 2008)

Enlaces externos 

 Sistema de información de biodiversidad, APN argentinos

Verbenaceae
Plantas descritas por Grisebach
Plantas descritas en 1874